Melody Fall — второй студийный альбом группы Melody Fall, выпущен 29 февраля 2008 года под лейблом Universal Music.

Об альбоме 
Melody Fall первый альбом группы, в котором Fabrizio Panebarco поет на итальянском языке. Песни «My Friend's Girlfriend», «I'm So Me» и «Sadness Between Roses» были в альбоме Consider Us Gone, песни «Sick Girl» («Margot») and «I'm So Me» («Salvami») были переписаны на итальянском.

Список композиций 
 «Ascoltami» - 3:23
 «Su Le Mani» - 3:13
 «Salvami» - 2:37
 «My Friend's Girlfriend» - 3:07
 «Ogni Istante» - 3:46
 «Sick Girl» - 2:40
 «Invisible» - 3:20
 «Di Nuovo Quello Stupido Incubo Dove Io Sono Il Pagliaccio E Spavento I Bambini Al Circo» - 3:29
 «I'm So Me» - 2:38
 «Un Treno Per Non So» - 3:16
 «Margot» - 2:37
 «Beat It» - 4:19
 «Sadness Between Roses» (Ghost Track) - 3:28

Альбомы 2008 года
Альбомы Melody Fall
Альбомы поп-панка